Farès  ist der Familienname folgender Personen:

 Abderrahman Farès (1911–1991), algerischer Politiker; 1962 kurzzeitig provisorischer Präsident von Algerien
 Julien El-Farès (* 1985), französischer Radrennfahrer
 Mohamed Farès (* 1996), algerischer Fußballspieler
 Mohamed Farès (Leichtathlet) (* 1991), marokkanischer Langstreckenläufer
 Nabile Farès (1940–2016), französisch-algerischer Dichter und Schriftsteller
 Nadia Farès (* 1973), französische Schauspielerin